Einbettung in der Informatik bezeichnet eine Einbindung oder Integration in einen bestimmten Kontext und kann bezogen sein auf ein
Eingebettetes System (Einbindung in einen technischen Kontext), 
Eingebettetes Datenbanksystem (nach außen nicht sichtbar in Erscheinung tretende Einbindung in einer Anwendung) oder
Eingebetteter Speicher (Integration auf einem Chip). 

Häufig wird statt des deutschen Begriffs das englische Wort Embedded (en. "eingebettet") vorangestellt.

Siehe auch 
 Einbettung (Begriffsklärung)
 Embedded SQL
 Embedded Java
 Embedded Linux
 Embedded-PC
 Embedded Software Engineering

Informatik